Юшо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 36 км на північний схід від Монпельє, 12 км на південний захід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1681 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 4226,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Юшо
 [ Розташування муніципалітету Юшо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Юшо на сайті Mapquest

 Офіційний сайт муніципалітету Юшо

 Юшо на сайті французького Національного інституту географії
 Юшо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Юшо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар